Jacques Brunel connu sous le nom Jaches Brumel (fin - vers 1564), organiste et compositeur italien d'origine française ;
 Jacques Brunel (1954-), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Jacques Brunel, journaliste du Monde.

Voir aussi